Romanoa kan syfta på:

 Romanoa (svampar) – ett släkte av svampar
 Romanoa (växter) – ett släkte av växter